Biathlonowy bieg indywidualny kobiet na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 25 stycznia na kompleksie biathlonowym Národné Biatlonové Centrum w słowackim Osrblie.

Mistrzynią na tym dystansie została reprezentantka Kazachstanu Alina Rajkowa. Srebrny medal zdobyła Rosjanka Jekatierina Awwakumowa, a na trzecim stopniu podium uplasowała się reprezentantka gospodarzy Paulína Fialková.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015